Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1975./76. je drugi put zaredom osvojila ekipa "Radnički" iz Beograda.

Prva savezna liga 

 Izvori:  
 Enciklopedija fizičke kulture 2  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Druga savezna liga

Zapad 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.,

Treći stupanj prvenstva

Hrvatska

Hrvatska liga - Jug  

 Izvori:  
 "Slobodna Dalmacija"

Četvrti i niži stupnjevi

Unutarnje poveznice 
 Jugoslavensko rukometno prvenstvo 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
  

1975-76